{{DISPLAYTITLE:C4H6}}
De molecuulformule C4H6 kan staan voor:
 1,2-butadieen
 1,3-butadieen
 1-butyn (ethylacetyleen)
 2-butyn (dimethylacetyleen)
 Cyclobuteen
 1-methylcyclopropeen